Molekulska formula -{C21H32O3}- se može odnositi na:

 Alfaksalon
 Oksimetolon
 Hidroksidion
 21-Hidroksipregnenolon